Champaign County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Champaign County (Illinois)
 Champaign County (Ohio)